Гавриил Лесновский (X—XI века) — православный святой, почитается в лике преподобных. Монах-отшельник и житель пустыни в окрестностях Злетова на Осоговской горе, один из четырёх Болгарских великих отшельников.

Покровитель Лесновского монастыря, возобновлённого царём Стефаном Душаном. Ранее мощи святого были перенесены царём Иваном Асеном II из монастыря и заложены в Велико-Тырнове на холме Трапезица.

См. также 
 Прохор Пчиньский
 Иоанникий Девичский

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гавриил Лесновский, преподобный

Святые Болгарии
Святые Северной Македонии
Преподобные
Христианские святые XI века
Христианские отшельники